Kittnau ist ein deutscher Ortsname:
 Kittnau im Kreis Graudenz, Westpreußen, seit 1945: Kitnowo (Gruta) im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Kittnau  im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Kitnowo (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen